Ягошу́р («Лесная речка») — топоним:
 Ягошур — деревня в Верх-Люкинском сельском поселении Балезинского района Удмуртии.
 Ягошур — деревня в Юндинском сельском поселении Балезинского района Удмуртии.
 Ягошур — деревня в Парзинском сельском поселении Глазовского района Удмуртии.
 Ягошур — бывшая деревня в Понинском сельском поселении Глазовского района Удмуртии.
 Ягошур — река в Удмуртии, левый приток Убыти.

См. также 
 Малый Ягошур